Микола Олександрович Антропов (;  18 лютого 1980, Усть-Каменогорськ) — казахський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Казахстану.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1996 року виступами за команду «Торпедо» (Усть-Каменогорськ).

1998 року був обраний на драфті НХЛ під 10-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Динамо» (Москва), «Торонто Мейпл-Ліфс», «Ак Барс», «Локомотив» (Ярославль), «Нью-Йорк Рейнджерс», «Атланта Трешерс», «Вінніпег Джетс» та «Барис».

Загалом провів 823 матчі в НХЛ, включаючи 35 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної Казахстану, у складі якої брав участь у 27 іграх. Виступав за дорослу збірну Казахстану, на головних турнірах світового хокею провів 14 ігор в її складі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 

 

Казахські хокеїсти
Хокеїсти «Торпедо» (Усть-Каменогорськ)
Хокеїсти «Динамо» (Москва)
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Ак Барса»
Хокеїсти «Локомотива» (Ярославль)
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс»
Хокеїсти «Бариса»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»
Росіяни Канади
Натуралізовані громадяни Канади
Казахські емігранти до Канади